Баратівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Баратівська сільська рада — Миколаївська область, Новобузький район
 Баратівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район

Див. також 

 с. Баратівка Новобузького району
 с. Баратівка Снігурівського району
 Барахтівська сільська рада